Суперкубок Угорщини з футболу 2005 — 6-й розіграш турніру. Матчі відбулись 16 і 20 липня 2005 року між чемпіоном Угорщини клубом Дебрецен та володарем кубка Угорщини клубом Шопрон.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2005
Угорщина
2005 в угорському спорті